Tardieu ist:

 der Familienname einer französischen Künstlerfamilie, siehe Tardieu (Familie)

Tardieu ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Tardieu (1822–1893), französischer Geograph und Bibliothekar
 Auguste Ambroise Tardieu (1818–1879), französischer Rechtsmediziner
 Augustin-Marie Tardieu (1872–1942), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Quinhon
 André Tardieu (1876–1945), französischer Politiker
 Antoine François Tardieu (1757–1822), auf Landkarten spezialisierter französischer Kupferstecher
 Élisabeth-Claire Tardieu, 1731–1773, französische Kupferstecherin
 Jacques Nicolas Tardieu (1716–1791), französischer Kupferstecher
 Jean Tardieu (1903–1995), französischer Dichter und Dramatiker
 Jean Baptiste Pierre Tardieu (1746–1816), französischer Kupferstecher und Kartograph
 Jean-Charles Tardieu (1765–1830), französischer Maler
 Jean-Jacques Tardieu (1762–), französischer Architekt
 Jules-Romain Tardieu (1805–1868), französischer Verleger und Romancier
 Laurence Tardieu (* 1972), französische Schriftstellerin
 Louise Françoise Tardieu (1719–1762), französische Kupferstecherin
 Marie-Laure Tardieu-Blot (geb. Tardieu, 1902–1998), französische Botanikerin
 Nicolas-Henri Tardieu (1674–1749), französischer Kupferstecher
 Pierre Alexandre Tardieu (1756–1844), französischer Kupferstecher
 Pierre Antoine Tardieu (1784–1869), auf Landkarten spezialisierter französischer Kupferstecher
 Pierre François Tardieu (1711–1771), französischer Kupferstecher
 Victor Tardieu (1870–1937), französischer Maler

Siehe auch:
 Marie-Anne Rousselet, 1732–1826, Ehefrau von  Pierre François Tardieu, französische Kupferstecherin
 Kabinett Tardieu